La Coupe de France de volley-ball féminin amateur 2013-2014 est la  de la Coupe de France amateur, compétition à élimination directe mettant aux prises des clubs de volley-ball affiliés à la Fédération française de volley-ball.

Listes des équipes en compétition 
Les équipes en compétition sont  toutes les équipes des niveaux Elite, Nationale 2 et Nationale 3 excepté les équipes réserves.

Formule de la compétition

Premier tour 

|}

Deuxième tour 

|}

Troisième tour 

|}

Seizièmes de finale 

|}

Huitièmes de finale 

|}

Phase finale

Phase de classement

Voir aussi 
Coupe de France de volley-ball féminin 2013-2014
Coupe de France de volley-ball masculin 2013-2014
Coupe de France de volley-ball masculin amateur 2013-2014

Galerie

Liens externes 
Résultats sur le site de la FFVB

2013-2014
Volley-ball F2
Coupe F2